Куцер, Кутзер, Кётцер'' () — фамилия. Известные носители:

 Кётцер, Аманда
 Каутзер Пьер

См. также 
 Кутзее (значения)